Vierzehnheiligen kan verwijzen naar

 Vierzehnheiligen - een kerk in de Duitse gemeente Bad Staffelstein
 Vierzehnheiligen - een plaats in de Duitse gemeente Jena